HMS Newcastle può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Newcastle (1860) – fregata
HMS Newcastle (1909) – incrociatore della Classe Town
HMS Newcastle (C76) – incrociatore della Classe Town
HMS Newcastle (D87) – cacciatorpediniere della Classe Type 42